Doppio inganno (film 1991)
 titolo originale del film The Signals - Esperimento fuori controllo